— манга, автором которой является Кира Инугами и SCA-ji. Выпускалась компанией Kadokawa Shoten в журнале Comp Ace с 2008 года. Последний том вышел 14 июля 2012 года.

На основе сюжета манги студией AIC был выпущен ONA-сериал, состоящий из 10 серий. И выпускался по японскому веб-сайту niconico с 14 июля 2012 года по 15 сентября 2012 года. В декабре 2012 года вместе с четвёртым томом манги будет выпущена OVA серия.

Каждая серия является аниме является пародией на известные аниме-сериалы.

Сюжет 
Ицуки Ноя — новая студентка средней школы Ебисугава, она обожает астрономию и решает сразу вступить в , но по ошибке попадает в «астрономический» клуб девушек отаку-фудзёси, которые помешаны на яой-манге и аниме. Сам же клуб находится в подвале.

Список персонажей 

 Сэйю: Мария Исэ
 Главный герой. Скромный мальчик, переодевающийся в девочку и носящий одежду на размеры больше. По ошибке попал в клуб любительниц яой-манги.

 Сэйю: Кана Асуми
 Глава астрономического клуба. У неё тяжёлый и вредный характер. Любит благовония, конфетти а также издеваться над Канамори.

 Сэйю: Иори Нумидзу
 Младшая сестра Кёко и личная горничная Ицуки, которая относится к ней, как к игрушке, заставляя называть её Элизабет Маргарет. Не желая расставаться с Ицуки и Кёко, вступает в тот же клуб, что и они.

 Сэйю: Асука Ниси
 Особенно помешана на яой-манге. Подвергается постоянным сексуальным домогательствам со стороны Кёко. Всегда покупает 3 экземпляра яой-манги: первые для чтения, второй для коллекции и третий для демонстрации другим членам клуба.

 Сэйю: Рисако Мураи
 Самая тихая и спокойная из всех девушек в клубе. Обожает кошек и гадание на картах Таро.

 Сэйю: Сатоми Сато
 Она является вице-президентом куба, часто беседует с Юкой и внешне похожа на невинную и милую девушку, но на самом деле внушает ужас.

 Сэйю: Мидори Цукимия
 Президент школьного совета в старшей школе. Раньше был президентом астрономического клуба, но ушла оттуда по непонятной причине и сейчас терпеть его не может, пытаясь закрыть его. Питает любовные чувства к Хасуми и боится кошек.

 Сэйю: Каори Надзука
 Советник клуба, но пытается избежать своей ответственности, убеждая, что кошка является советником, для избежания суровой реальности.

 Сэйю: Кадзухико Иноуэ
 Старший брат Ицуки и парень Сёко.

Список серий аниме

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Обзор сериала на сайте anime-planet 
 
Anime International Company